Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 1964 года — шестой розыгрыш чемпионатов мира. Прошёл в городе Калгари (Альберта, Канада) с 16 по 19 марта. В шестой раз подряд чемпионом стала сборная Канады.

Формат соревнований 
В пятом турнире принимали участия шесть команд. Впервые в чемпионате мира участвовали сборные Норвегии и Швейцарии.

Первый раунд турнира, проводившийся по круговой системе в один круг, состоял из 5 туров, после чего четыре лучшие команды попадали во второй этап, плей-офф, игравшийся по олимпийской системе: полуфиналы и финал; матч за 3-е место не проводился, бронзовые медали получала та из проигравших в полуфиналах команд, которая заняла более высокое место на групповом этапе.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Турнир

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

Плей-офф

Полуфиналы

Финал

Итоговая классификация

Ссылки 
 

1964
Международные соревнования по кёрлингу в Канаде
Международные спортивные соревнования в Калгари
Март 1964 года